Nördlinger Tor ist der Name folgender Stadttore:

 Nördlinger Tor (Dinkelsbühl), Stadttor in Dinkelsbühl im Landkreis Ansbach in Bayern
 Nördlinger Tor (Wemding), Stadttor in Wemding im Landkreis Donau-Ries in Bayern